Mohamed Camara ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Camara (Schauspieler) (* 1959), guineischer Schauspieler und Filmregisseur 
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 1975) (* 1975), guineischer Fußballspieler 
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 1980) (* 1980), guineischer Fußballspieler 
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 1982) (* 1982), guineischer Fußballspieler 
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 1987) (* 1987), malischer Fußballspieler 
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 1990) (* 1990), französischer Fußballspieler 
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 1994) (* 1994), französischer Fußballspieler 
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 1996) (* 1996), guineischer Fußballspieler
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 1997) (* 1997), guineischer Fußballspieler 
 Mohamed Camara (Fußballspieler, 2000) (* 2000), malischer Fußballspieler
 Mohamed Ali Camara (* 1997), guineischer Fußballspieler
 Mohamed Tawal Camara (* 1976), guineischer Fußballspieler
 Mohamed II Camara (* 1980), guineischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mohammed Camara